Fred steht für:

 Fred (Vorname), männlicher Vorname, siehe dort zu Namensträgern, auch für Künstlernamen und Kunstfiguren
 Fred (1997), französischer Film von Pierre Jolivet 
 Fred (2014), US-amerikanischer Dokumentarfilm von John Fitzgerald Keitel 
 Fred (2018), englischer Dokumentarfilm von Paul Van Carter 
 Fred (Computerspiel), ein Computerspiel von Quicksilva aus dem Jahr 1983
 Fred (YouTube), YouTube-Kanal
 W. Fred, Pseudonym des österreichischen Schriftstellers und Oscar-Wilde-Übersetzers Alfred Wechsler (1879–1922)
 Fredbotnen, Bergkessel im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Thread (scherzhaft), siehe Thread (Internet) #Slang

FRED steht für:
 CH 201, Kulturbirne

Fred ist der Rufname folgender Personen:
 Fred (Fußballspieler, 1949) (Frederico Rodrigues de Oliveira; 1949–2022), brasilianischer Fußballspieler
 Fred (Fußballspieler, 1979) (Helbert Frederico Carreiro da Silva; * 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Fred (Fußballspieler, 1983) (Frederico Chaves Guedes; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Fred (Fußballspieler, 1993) (Frederico Rodrigues de Paula Santos; * 1993), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Freed
 Fret
 Vred